Софи́ Ми́льман — канадская джазовая вокалистка. Родилась в Уфе. В начале 1990-х годов её семья эмигрировала в Израиль. Большую часть своего детства будущая певица провела там. В настоящее время живёт в Канаде. Свой дебютный альбом выпустила 12 октября 2004 года. В 2008 году стала лауреатом премии Juno Award в категории Vocal Jazz Album of the Year за свой альбом Make Someone Happy.

Дискография 
 2004 — Sophie Milman
 2007 — Live at The Winter Garden Theatre
 2007 — Make Someone Happy
 2008 — Live In Montreal
 2009 — Take Love Easy
 2011 — In The Moonlight

Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле
Певцы и певицы на идише
Джазовые певцы и певицы
Лауреаты премии «Джуно»